Denumirea de Priselți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Priselți, un sat în comuna Nesebăr, regiunea Burgas;
 Priselți, un sat în comuna Avren, regiunea Varna.